19. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 23. 1. – 6. 2. v Tunisku.

Mistrovství se zúčastnilo 24 mužstev, rozdělených do čtyř šestičlenných skupin. První tři týmy postoupily do dvou čtvrtfinálových skupin, týmy z prvního a druhého místa postoupily do play off, ostatní hráli o umístění. Mistrem světa se stalo poprvé družstvo Španělska.

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A (Tunis, Rades) 

 Tunisko -  Angola 39:23 (20:10)

23. ledna 2005 (17.00)

 Francie -  Kanada 44:16 (24:5)

23. ledna 2005 (19.00)

 Dánsko -  Řecko 27:23 (14:15)

23. ledna 2005 (21.00)

 Řecko -  Francie 20:19 (9:11)

25. ledna 2005 (16.15)

 Tunisko -  Kanada 42:20 (19:8)

25. ledna 2005 (18.15)

 Dánsko -  Angola 47:19 (23:9)

25. ledna 2005 (20.15)

 Řecko -  Angola 26:21 (15:9)

26. ledna 2005 (16.15)

 Francie -  Tunisko 26:26 (15:11)

26. ledna 2005 (18.15)

 Dánsko -  Kanada 52:18 (25:7)

26. ledna 2005 (21.15)

 Řecko -  Kanada 36:23 (16:11)

28. ledna 2005 (16.15)

 Tunisko -  Dánsko 25:22 (10:10)

28. ledna 2005 (18.15)

 Francie -  Angola 40:18 (19:9)

28. ledna 2005 (20.15)

 Angola -  Kanada 27:26 (16:11)

29. ledna 2005 (16.15)

 Tunisko -  Řecko 27:27 (17:13)

29. ledna 2005 (18.15)
   
 Francie -  Dánsko 32:26 (14:13)

29. ledna 2005 (20.15)

Skupina B (Nabeul, Hammamet) 

 
 Česko -  Island 34:34 (20:14)

23. ledna 2005 (17.00)

 Rusko -  Alžírsko 28:22 (16:12)

23. ledna 2005 (19.00)

 Slovinsko -  Kuvajt 34:17 (15:11)

23. ledna 2005 (21.00)

 Kuvajt -  Rusko 11:38 (4:23)

25. ledna 2005 (16.15)

 Alžírsko -  Česko 29:29 (11:15)

25. ledna 2005 (18.15)

 Island -  Slovinsko 33:34 (16:14)

25. ledna 2005 (20.15)

 Slovinsko -  Alžírsko 33:27 (19:14)

26. ledna 2005 (16.15)

 Rusko -  Česko 25:21 (12:12)

26. ledna 2005 (18.15)

 Kuvajt -  Island 22:31 (12:17)

26. ledna 2005 (20.15)

 Rusko -  Island 29:22 (12:12)

28. ledna 2005 (16.15)

 Česko -  Slovinsko 28:26 (17:14)

28. ledna 2005 (18.15)

 Alžírsko -  Kuvajt 34:29 (20:14)

28. ledna 2005 (20.15)

 Alžírsko -  Island 25:34 (11:19)

29. ledna 2005 (16.15)

 Česko -  Kuvajt 33:22 (16:9)

29. ledna 2005 (18.15)

 Slovinsko -  Rusko 27:31 (18:16)

29. ledna 2005 (20.15)

Skupina C 

 Chorvatsko -  Argentina 36:23 (15:13)

23. ledna 2005 (17.00) - Sfax

 Španělsko -  Japonsko 41:22 (21:14)

23. ledna 2005 (19.00) - Sfax

 Švédsko -  Austrálie 49:16 (22:5)

23. ledna 2005 (21.00) - Sfax

 Austrálie -  Španělsko 19:51 (8:27)

24. ledna 2005 (16.15) - Sfax

 Japonsko -  Chorvatsko 25:34 (14:15)

24. ledna 2005 (18.15)- Sfax

 Argentina -  Švédsko 23:30 (9:12)

24. ledna 2005 (20.15) - Sfax

 Chorvatsko -  Austrálie 38:18 (24:7)

26. ledna 2005 (16.15) - Sfax

 Argentina -  Japonsko 25:27 (13:11)

26. ledna 2005 (18.15) - Sfax

 Švédsko -  Španělsko 26:33 (17:14)

26. ledna 2005 (20.15) - Sfax

 Švédsko -  Japonsko 32:18 (13:7)

27. ledna 2005 (16.15) - Sfax

 Španělsko -  Chorvatsko 31:33 (15:15)

27. ledna 2005 (18.15) - Sfax

 Austrálie -  Argentina 13:34 (8:18)

27. ledna 2005 (20.15) - Sfax
 
 Japonsko -  Austrálie 29:19 (16:10)

29. ledna 2005 (16.15) - Sfax

 Španělsko -  Argentina 35:28 (15:14)

29. ledna 2005 (18.15) - Sfax

 Chorvatsko -  Švédsko 28:27 (14:15)

29. ledna 2005 (20.15) - Sfax

Skupina D 

   
 
 Německo -  Egypt 28:25 (15:13)

23. ledna 2005 (17.00) - Sousse

 Srbsko a Černá Hora -  Katar 34:26 (20:10)

23. ledna 2005 (19.00) - Sousse

 Norsko -  Brazílie 34:12 (16:5)

23. ledna 2005 (21.00) - Sousse

 Egypt -  Srbsko a Černá Hora 24:22 (11:9)

24. ledna 2005 (16.15) - Sousse

 Brazílie -  Německo 23:30 (11:17)

24. ledna 2005 (18.15) - Sousse

 Katar -  Norsko 22:33 (12:17)

24. ledna 2005 (20.15) - Sousse

 Německo -  Katar 40:15 (20:4)

26. ledna 2005 (15.15) - Sousse

 Brazílie -  Egypt 20:24 (12:11)

26. ledna 2005 (18.15) - Sousse

 Srbsko a Černá Hora -  Norsko 25:24 (10:13)

26. ledna 2005 (20.15) - Sousse

 Katar -  Egypt 29:31 (10:17)

27. ledna 2005 (16.15) - Sousse

 Srbsko a Černá Hora -  Brazílie 33:19 (15:13)
 
27. ledna 2005 (18.15) - Sousse

 Německo -  Norsko 27:27 (12:15)

27. ledna 2005 (20.15) - Sousse

 Srbsko a Černá Hora -  Německo 25:24 (10:13)

29. ledna 2005 (14.15) - Sousse

 Brazílie -  Katar 30:25 (14:13)

29. ledna 2005 (18.15) - Sousse

 Norsko -  Egypt 24:19 (13:9)

29. ledna 2005 (20.15) - Sousse

Čtvrtfinále

Skupina A 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Řecko -  Slovinsko 29:37 (13:17)

31. ledna 2005 (16.15) - Rades

 Tunisko -  Česko 36:25 (20:13)

31. ledna 2005 (18.15) - Rades

 Francie -  Rusko 25:22 (12:8)

31. ledna 2005 (20.15) - Rades

 Česko -  Francie 26:31 (9:16)

1. února 2005 (16.15) - Rades

 Slovinsko -  Tunisko 26:26 (9:11)

1. února 2005 (18.15) - Rades

 Rusko -  Řecko 24:29 (14:13)

1. února 2005 (20.15) - Rades

 Česko -  Řecko 31:29 (16:16)

3. února 2005 (16.15) - Rades

 Tunisko -  Rusko 35:24 (19:11)

3. února 2005 (18.15) - Rades

 Francie -  Slovinsko 26:26 (12:10)

3. února 2005 (20.15) - Rades

Skupina B 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Španělsko -  Německo 32:28 (15:12)

31. ledna 2005 (16.15) - Nabeul

 Švédsko -  Srbsko a Černá Hora 26:26 (15:12)

31. ledna 2005 (18.15) - Nabeul

 Chorvatsko -  Norsko 25:28 (11:12)

31. ledna 2005 (20.15) - Nabeul

 Německo -  Chorvatsko 26:29 (11:15)

1. února 2005 (16.15) - Nabeul

 Srbsko a Černá Hora -  Španělsko 28:28 (16:19)

1. února 2005 (18.15) - Nabeul

 Norsko -  Švédsko 34:31 (14:15)

1. února 2005 (20.15) - Nabeul

 Německo -  Švédsko 27:22 (13:14)

3. února 2005 (16.15) - Nabeul

 Chorvatsko -  Srbsko a Černá Hora 24:23 (10:11)

3. února 2005 (18.15) - Nabeul

 Španělsko -  Norsko 31:24 (15:12)

3. února 2005 (20.15) - Nabeul

Play off

Semifinále 
 Španělsko –  Tunisko 33:30 (18:16)

5. února 2005 (15:00) - Rades

 Chorvatsko –  Francie 35:32 (15:14)

5. února 2005 (17:30) - Rades

Finále 
 Španělsko -  Chorvatsko 40:34 (21:13)

6. února 2005 (17.30) - Rades

O 3. místo 
 Tunisko -  Francie 25:26 (10:14)

6. února 2005 (15.00) - Rades

O 5. místo 
 Řecko -  Srbsko a Černá Hora 26:37 (12:15)

5. února 2005 (12.30) - Rades

O 7. místo 
 Rusko -  Norsko 27:30 (15:14)

5. února 2005 (10.00) - Rades

O 9. místo 
 Česko -  Německo 34:39pp (33:33 15:16)

5. února 2005 (13.00) - Nabeul

O 11. místo 
 Slovinsko -  Švédsko 27:32 (14:17)

5. února 2005 (11.00) - Nabeul

Statistiky

Nejlepší střelci

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 2005
 (en) Oficiální stránky IHF
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 2005
Házená v Tunisku
Sportovní události v Tunisku
Sport v Nabeulu
Sport v Tunisku v roce 2005